Новоберёзовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Забайкальский край 
 Новоберёзовское сельское поселение — входит в Шилкинский район

Курганская область
 Новоберёзовское сельское поселение — входит в Петуховский район

Рязанская область
 Новоберёзовское сельское поселение — входит в Сасовский район

Тюменская область
 Новоберёзовское сельское поселение — входит в Аромашевский район